Чаннинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Также топоним.

Имя 
 Чаннинг, Уильям Эллери (1780—1842) — американский публицист и религиозный деятель.
  (1856—1931) — американский историк.
  (1790—1856) — американский профессор и юрист.

Топоним 
 Чаннинг — город в Техасе, США.